

Patronyme 

 Jean-Baptiste-Rose-Bonaventure Violet d'Épagny (1787-1868), dramaturge, poète, journaliste et écrivain français.

Toponyme 

 Épagny, commune française de l’Aisne ;
 Épagny, commune française de la Côte-d'Or ;
 Épagny, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Epagny Metz-Tessy ;
 Épagny, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Jonzier-Épagny ;
 Épagny, localité suisse du district de la Gruyère dans le canton de Fribourg.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France